Shunk steht für:

 Francis Rawn Shunk, US-amerikanischer Politiker
 Shunk Plow Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller